Die NRL Auckland Nines 2015 (aus Sponsoringgründen auch als Dick Smith NRL Auckland Nines bezeichnet) waren die zweite Ausgabe der NRL Auckland Nines, die am 31. Januar und am 1. Februar im Eden Park stattfand. Die Namen der Gruppen wurden durch die Fans bei einer Wahl bestimmt und lauteten Rangitoto, Waiheke, Piha und Hunua Ranges. Im Finale gewannen die South Sydney Rabbitohs nach Verlängerung 18:14 gegen die Cronulla-Sutherland Sharks und gewannen damit das Turnier zum ersten Mal.

Vorrunde

Rangitoto Pool

Waiheke Pool

Hunua Ranges Pool

Piha Pool

Finalrunde

All-Star-Team

Weblinks 
 Ergebnisse

Einzelnachweise 

2015
Rugby 2015